Die Schwimmweltrekorde über 200 Meter Freistil sind die besten in der Schwimmdisziplin 200 m Freistil geschwommenen Zeiten, die vom internationalen Schwimmverband FINA anerkannt werden. Sie werden getrennt für Langbahnen (50 m) und Kurzbahnen (25 m) sowie für Männer und Frauen geführt. Im Folgenden wird die Weltrekord-Entwicklung seit dem jeweils ersten anerkannten Weltrekord aufgelistet.

Langbahnweltrekorde Männer

Langbahnweltrekorde Frauen

Kurzbahnweltrekorde Männer 

(Diese Liste ist noch unvollständig)

Kurzbahnweltrekorde Frauen 

(Diese Liste ist noch unvollständig)

Siehe auch 
Liste der Schwimmweltrekorde
Liste der Schwimmeuroparekorde
Liste der Schwimmeuroparekorde über 200 Meter Freistil
Das Freistilschwimmen

Weblinks 
Historische Entwicklung der Schwimmweltrekorde, www.olympic.org (englisch)
Historische Entwicklung der Schwimmweltrekorde, www.agendadiana.it (italienisch)
Historische Entwicklung der Schwimmweltrekorde, www.zwemkroniek.com (holländisch)

Anmerkungen 

Freistil 0200 Meter